Johan Erik Calvin Elmander (; ) este un fotbalist suedez care evoluează la clubul englez Norwich City, sub formă de împrumut de la Galatasaray, și la echipa națională de fotbal a Suediei.

La naționala Suediei Elmander a jucat 72 de meciuri și a marcat 20 de goluri, reprezentând selecționata la Campionatul Mondial de Fotbal 2006, Euro 2008 și Euro 2012.

Statistici carieră

Club

Internațional

Goluri internaționale

* Match abandoned, see UEFA Euro 2008 qualifier fan attack.

Palmares
Feyenoord
Cupa UEFA (1): 2001–02

Djurgården
Allsvenskan (2): 2002, 2003
Svenska Cupen (1): 2002

Brøndby
Superliga Daneză (1): 2004–05
Cupa Danemarcei (1): 2005

Galatasaray
Süper Lig (2): 2011–12, 2012–13
Süper Kupa (2): 2012, 2013

Toulouse
UNFP Player of the Month (februarie 2007)

Bolton Wanderers
Premier League Player of the Month (noiembrie 2010)

Individual
Scorer of the 'Greatest Premier League Goal Ever in a poll by The Guardian

Note

Legături externe

Johan Elmander at elitefootball.com

Statistics at TFF.org 
Profile at Transfermarkt.de
Profile at Galatasaray.org
Johan Elmander profile at the Bolton Wanderers website
 Brøndby IF profile
Career stats by Danmarks Radio

Suedezi în viață
Atacanți
Fotbaliști suedezi
Fotbaliști internaționali suedezi
Fotbaliști ai Galatasaray SK
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai cluburilor din Danemarca
Fotbaliști ai cluburilor din Țările de Jos
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fotbaliști ai cluburilor din Suedia
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006